«Ка́лев» () — эстонский футбольный клуб из Таллина.

История 

Основан в 1911 году. Двукратный чемпион Эстонии (1923, 1930). В СССР некоторое время выступал под именем «Балтфлот». На протяжении двух сезонов выступал в классе «А» чемпионата СССР. В 1960 году занял 19 место, в 1961 году — 22-е.

Возрождён в 2002 году. В 2007 году занял 6 место в высшей лиге чемпионата Эстонии. По итогам сезона 2009 года клуб занял 10-е место в Мейстрилиге и вылетел в Эсилигу. В 2014 году столичный клуб вернулся в Премиум Лигу Эстонии, а главным тренером клуба стал Сергей Замогильный. По итогам сезона команда заняла последнее место и вылетела в Эсилигу Эстонии. 25 ноября стало известно имя нового главного тренера — Марко Пярнпуу.

В январе 2017 года титульным спонсором клуба стала букмекерская контора «Coolbet», тогда же президентом клуба стал Рагнар Клаван совместно с Йоелем Линдпере. Этот же сезон команда завершила на втором месте в первой лиге Эстонии и в 2018 году получила право выступать в высшей лиге страны. В ноябре этого же года команду возглавил Арго Арбейтер.

В эстонской системе лиг участвуют также молодёжная команда клуба —  и команда «Калев III».

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 История клуба на klisf.info (неполная)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы Эстонии
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Российской империи
Спортивные клубы Таллина